Фосфа́ты ка́льция — неорганические соединения кальция и кислородосодержащих фосфорных кислот. Выглядят как белые или бесцветные кристаллы.

Описание 
Известны и широко применяются следующие фосфаты кальция:

Помимо перечисленных, существуют и другие фосфаты кальция, например: суперфосфаты — смеси, использующиеся как удобрения; полифосфаты, применяющиеся при производстве оптического стекла и т. п.

Получение 
В промышленности получают в основном, путём переработки фосфоросодержащих минералов — фосфорита и апатита.

Применение 
Основное применение фосфатов кальция — фосфорные удобрения. Помимо этого, используются как пищевые добавки при приготовлении хлеба, для подкормки скота и птиц, как абразивы. Фосфатные минералы применяются также для получения фосфора и ортофосфорной кислоты.

Примечания

Литература

Ссылки